Ändsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ändsjön, Jämtland, sjö i Östersunds kommun,  (31,8 ha)
Ändsjöns naturreservat, naturreservat, mellan Östberget och Frösö kyrka på Frösön, Jämtland, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn